Alder Branch ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alder Branch (North Carolina), im Camden County
 Alder Branch (Tennessee), im Sevier County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alder Branch (Coon Creek), in Alabama
 Alder Branch (Corsica River), in Maryland
 Alder Branch (Sac River),  in Missouri
 Alder Branch (Mohawk River), in Oregon
 Alder Branch (Black House Creek), im Scott County, Tennessee
 Alder Branch (Clinch River), im Anderson County, Tennessee
 Alder Branch (Millican Creek), im Sevier County, Tennessee
 Alder Branch (Chinguapin Branch), im Van Zandt County, Texas
 Alder Branch (Martin Creek), im Panola County, Texas
 Alder Branch (Squirrel Creek), im Anderson County, Texas
 Alder Branch (Sycamore Branch), im Leon County, Texas